Алекса́ндр Дми́триевич Каста́льский (, Москва — 17 декабря 1926, там же) — русский и советский композитор, хоровой дирижёр, фольклорист, музыковед. Сын Дмитрия Ивановича Кастальского.

Биография 
Окончил Московскую консерваторию. Ученик П. И. Чайковского и С. И. Танеева (теоретич. предметы и композиция). С 1887 преподаватель Синодального училища, с 1910 его директор, в 1901—1910 регент Синодального хора. В 1911 году вместе с Ф. П. Степановым совершил гастроли по Европе. После революции 1917 вёл активную музыкально-просветительскую работу. С 1922 профессор Московской консерватории (12).

Духовная музыка составляет бо́льшую и лучшую часть творческого наследия Кастальского. Он сумел найти новый путь в развитии православной церковной музыки, сумел избежать искушения привнести законы светской музыки в нормы церковного искусства . Родившееся из церковных недр, искусство Кастальского отличалось сугубо певческим, а не инструментальным характером звуковедения и сопряжения партий, оно развивалось по законам храма, а не сцены. От роспевщиков древности Кастальский наследовал мелодику, тематику и дух их творчества, творческие принципы, основанные на нерасторжимости составных элементов храмового действа и определяющиеся задачами богослужения и церковным календарём. В обработках Кастальского знаменный распев был использован в значении музыкальной темы, подлежащей тематическому развитию, стал играть роль первоосновы музыкального языка, превратился в критерий стиля (5).

Б. В. Асафьев о Кастальском:
«В своих обработках культовых мелодий Кастальский, сперва инстинктивно, а потом глубого осознав сущность народного песенного и культового „роспевного“ искусства, стремился к тому, чтобы полифоническая ткань образовывалась из мелодического (горизонтального) поступательного и дыханием обусловленного движения. Живое звучание, а не механическая подстановка средних голосов в пространство между верхним и нижним голосом организует его музыку. Функции мелодические, а не гармонические представляют все голосоведение. Вокальная динамика управляет звучностью и приёмами формирования. <…> на Кастальского склонны были смотреть в кругах музыкантов, веровавших в незыблемые схемы немецкого хорального голосоведения, как на чудака и малокультурного композитора. Истина оказалась на его стороне, независимо от всего, благодаря конкретному факту: звучность его хоров всегда была лучше звучности хоровых произведений его отрицателей. Голосоведение же — вокально осмысленнее. Когда же из искусства Кастальского выросли великолепные циклические хоровые композиции Рахманинова („Литургия“ и особенно „Всенощная“), то сомнений уже не могло быть. Народился напевно-полифонический стиль, в котором богатейшее мелодическое наследие прошлого дало новые пышные всходы» (2, 16).
Ещё одна цитата из Асафьева:
«Каждое хоровое произведение Кастальского — это новая гамма звуко-света и звуко-тени, новый „тон“ — мягкий или мужественно-сильный, полный нежных переходов или четких, жестких очертаний, однокрасочный или роскошно-переливчатый, палестриновски сдержанный и величественный или в характере испанской школы: страстно-порывистый, густой и сочный, но никогда — истомленный. Искусство Кастальского не знает томлений и нервных изломов. Оно насквозь оптимистично, бодро. В скорби — сурово-сдержанное, в радости — светлое и полноцветное, яркое» (1, 8).

Почти каждое из духовных сочинений Кастальского существует в нескольких редакциях, возникновение которых обусловлено исполнительской практикой. Интерпретаторами хоров Кастальского были талантливые регенты Синодального хора — В. С. Орлов, Н. М. Данилин, Н.Голованов.

После Октябрьской революции писал музыку, посвящённую героической советской действительности, в том числе хоровые сочинения «Гимн труду» (1923), «В. И. Ленину. У гроба» (для чтеца, хора и симфонического оркестра, 1924).

Точное число работ Кастальского не установлено. В начале XX века было опубликовано и перечислено в каталоге П. И. Юргенсона 73 духовных хора. В конце XX века исследователи располагали сведениями о 136 духовно-музыкальных сочинениях и переложениях Кастальского.

Научный вклад 
Как теоретик музыки, Кастальский специализировался в гармонии русской народной песни, особенно пристально — в последний, советский период своей жизни. Учёный настаивал на том, что звуковысотная система русской народной музыки самостоятельна, то есть независима от «школьно-композиторской практики» (по-видимому, следует понимать — независима от западноевропейской, классико-романтической практики композиции), что она «покоится на других, своих основаниях и в устройстве звукорядов и ладов, и распределении каденций, и ритмической свободы и её богатства, и расположении голосов, и гармонических созвучий, и манеры их соединения». При том, что Кастальский категорически отвергал самую идею западного влияния на русский музыкальный фольклор, он тем не менее анализировал тот же самый фольклор с применением категорий и терминов западноевропейской тональной гармонии, находя в русской народной песне «мажор с повышенной IV ступенью» (вместо лидийского), «минор с низкой II ступенью» (вместо фригийского) и т. п. Своё представление о «народной» музыкальной системе Кастальский стремился внедрить в преподавание, в виде особого курса «русской гармонии на народно-национальной основе».

Примечания

Память 
Имя А. Д. Кастальского носит Московский мужской камерный хор «Кастальский» . Коллектив в 2004 году создал Алексей Рудневский.

Творчество

Музыка 
 «По Грузии», 8 пьес для фортепиано на грузинские народные мелодии (1901): ноты
 «Песни к Родине» для смешанного хора (1901—1903): партитура
 «Литургия св. Иоанна Златоуста. Избранные песнопения для женского хора» (1905)
 «Из минувших веков. Опыт музыкальных реставраций» для фортепиано (1906—1914): тетрадь 1-я (Китай. Индия. Египет), тетрадь 2-я (Иудея. Эллада. На родине ислама), тетрадь 3-я (Христиане), тетрадь 4-я (Русь. Торжище в старину на Руси)
 «Пещное действо» для баса и смешанного хора (1909)
 «В память 1812 года», кантата (1911)
 «Триста лет», кантата (1912)
 «Чтение дьяком люду московскому послания патриарха Ермогена к тушинским изменникам в 1609 году», кантата (1913): партитура 
 «Братское поминовение», кантата (1915; 2-я ред.: 1916)
 «Вечная память героям. Избранные песнопения панихиды» для смешанного хора (1917, на материале 1-й ред. «Братского поминовения»)
 «Из патриаршего и архиерейского служения» для смешанного хора (1918)
 «Гимн труду» для смешанного хора (1923)
 «Деревенская симфония» для смешанного хора и оркестра (1923)
 «Сельские работы в народных песнях» для смешанного хора и оркестра народных инструментов (1924)
 «В. И. Ленину. У гроба» для чтеца, смешанного хора и оркестра (1924)

Научное наследие и критика 
 Народные празднования на Руси // Музыка, 1914, № 196.
 «Всенощное бдение» С. В. Рахманинова // Русское слово, 1915, № 54, 7 марта.
 О моей музыкальной карьере и мои мысли о церковной музыке  // Музыкальный современник, 1915, № 2.
 Особенности народно-русской музыкальной системы. М.-Пг., 1923; переиздание (с пересмотренным текстом) М., 1961.
 Основы народного многоголосия. Под ред. В. М. Беляева. М., 1948.
 Александр Кастальский. Статьи, материалы, воспоминания, переписка / Ред.-сост., автор вступ. статей и коммент. С. Г. Зверева. М., 2006 (подборка статей А. Д. Кастальского).

Литература 
 Асафьев Б. В. А. Д. Кастальский // А. Д. Кастальский. Статьи. Воспоминания. Материалы. — М., 1910.
 Асафьев Б. В. Хоровое творчество А. Д. Кастальского // А. Д. Кастальский. Статьи. Воспоминания. Материалы. — М., 1910.
 Асафьев Б. В. [подписано B’as]. А. Кастальский. Духовно-музыкальные сочинения: Нотография // Музыка. — 1916. — № 248.
 Дмитревская К. Русская советская хоровая музыка. Вып. 1. — М.: «Советский композитор», 1974. — С. 5-42.
 Зверева С. Г. Александр Кастальский: Идеи. Творчество. Судьба. — М.: Вузовская книга, 1999. — 239 с.
 Зверева С. Г. А. Д. Кастальский // История русской музыки: в 10-ти т. Том 10 А. — М.: Музыка, 1997. — С. 274—306 — ISBN 5-7140-0646-1
 
 Компанейский Н. И. А. Д. Кастальский. По поводу 4-го выпуска его духовно-музыкальных сочинений // Русская музыкальная газета. — 1902. — № 13—14.
 Липаев И. [О концерте Синодального хора] // Русская музыкальная газета. — 1898. — № 4.
 
 Русская духовная музыка в документах и материалах. Т. V: Александр Кастальский. Статьи, материалы, воспоминания, переписка / Ред.-сост., автор вступ. статей и коммент. С. Г. Зверева. — М.: Знак, 2006. — 1030 с. Аннотация. 
 Финдейзен Н. Ф. Синодальное училище церковного пения в Москве // Русская музыкальная газета. — 1898. — № 4. — Стлб. 347—348.

Ссылки 
 А. Д. Кастальский. О моей музыкальной карьере и мои мысли о церковной музыке 
 С. Зверева. Александр Дмитриевич Кастальский: судьба церковного композитора на переломе эпох

 О. Щербакова. История Казанского храма в Узком. Очерк шестой. Грядущего ко Мне не изжену вон. Первая половина очерка — о Васнецове, вторая — о Кастальском.
 С. Марусин А. Д. Кастальский: история одного произведения 
 Ноты А. Д. Кастальский. Избранные произведения (из дореволюционных изданий) 
 Собрание сочинений А. Д. Кастальского на сайте Библиотека регента 
 Видео А. Д. Кастальский. Пасхальный тропарь «Христос воскресе» 

Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Духовные композиторы
Церковные регенты
Похороненные на Новодевичьем кладбище